Коскиви има више значења:

 Општина Коскиви (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коскиви (Коскиви, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику